FIS Sommer Ladies Tournee 2004 (niem. 4. FIS Ladies Sommer Grand-Prix) – czwarta edycja FIS Sommer Ladies Tournee, przeprowadzona w sezonie 2004/2005 na skoczniach w Austrii i Niemczech.

Turniej rozpoczął się 8 sierpnia 2004 zawodami na skoczni w Bischofshofen. Dwa dni później odbył się drugi konkurs na skoczni w Klingenthal, a 12 sierpnia rozegrano trzecie zmagania na skoczni w Pöhli. Wszystkie te zawody to zmagania indywidualne. 14 sierpnia odbył się konkurs drużynowy w Meinerzhagen, a dzień później turniej został zakończony konkursem indywidualnym.

Pierwszy konkurs wygrała Daniela Iraschko, a następny Lindsey Van. Trzecie zmagania wygrała Eva Ganster. Czwarty konkurs – drużynowy wygrała reprezentacja Austrii w składzie: Tanja Drage, Daniela Iraschko, Eva Ganster, Jacqueline Seifriedsberger. Ostatni konkurs wygrała Monika Pogladič. Zwyciężczynią czwartej edycji turnieju została po raz pierwszy Eva Ganster, która zdobyła najwięcej punktów w klasyfikacji łącznej FIS Sommer Ladies Tournee. Na drugim stopniu podium w generalnej klasyfikacji turnieju stanęła Lindsey Van, a na trzecim – Daniela Iraschko.

W cyklu wystartowało łącznie 58 zawodniczek z jedenastu narodowych reprezentacji.

Przed FIS Ladies Grand Prix

Organizacja 
Za organizację pierwszego konkursu, który odbył się w Bischofshofen, odpowiedzialny był miejscowy klub SC Bischofshofen. Kolejny konkurs, który przeprowadzono w Klingenthal, odbył się dzięki klubowi narciarskiemu VSC Klingenthal. Organizatorem trzeciego z konkursów, który odbył się w Pöhli, był klub narciarski SV Fortuna Pöhla e.V. Organizatorem przedostatniego i ostatniego z konkursów, które odbyły się w Meinerzhagen, był lokalny klub narciarski Ski-Klub Meinerzhagen 1911 e.V.

Tło 
Do 1998 roku Międzynarodowa Federacja Narciarska nie organizowała żadnych konkursów kobiecych. Zdarzało się jednak, że skoczkinie startowały w roli przedskoczków w zawodach mężczyzn lub występowały jako zawodniczki, ale nie były klasyfikowane. W styczniu 1998 w Sankt Moritz odbyły się nieoficjalne mistrzostwa świata juniorek, które są uznawane za pierwsze międzynarodowe zawody kobiece. W marcu tego samego roku odbyły się natomiast pierwsze seniorskie zawody kobiet pod egidą Międzynarodowej Federacji Narciarskiej – dwa konkursy Pucharu Kontynentalnego w Schönwaldzie. W kolejnym sezonie po raz pierwszy zorganizowano FIS Ladies Grand Tournee, będący pierwszym międzynarodowym cyklem zawodów kobiet, rozgrywanym przez Międzynarodową Federację Narciarską.

Spośród zawodniczek startujących w FIS Sommer Ladies Tournee w 2004 roku, trzydzieści siedem brało udział w poprzedniej – trzeciej edycji turnieju. Wśród zawodniczek sklasyfikowanych w pierwszej dwudziestce poprzedniej edycji, na stracie zabrakło Japonek: trzeciej Ayumi Watase i czwartej Izumi Yamady, Austriaczek: piątej Magdaleny Kubli i piętnastej Kerstin Mörtl oraz szóstej Niemki Ulrike Gräßler i trzynastej Francuzki Amélie Andre. Zwyciężczynią FIS Sommer Ladies Tournee 2003 była Anette Sagen przed Henriette Smeby i Ayumi Watase.

Przed turniejem zostały rozegrane dwa pierwsze konkursy Pucharu Kontynentalnego w Park City, obydwa wygrała Daniela Iraschko, która była liderką klasyfikacji generalnej cyklu z przewagą 40 punktów nad Anette Sagen i 100 nad Line Jahr. W poprzednich edycjach turnieju dwukrotnie zwyciężała Daniela Iraschko (2001, 2002), a raz wygrała Norweżka Anette Sagen (2003). Dwukrotnie (2001 i 2002) na drugim stopniu podium stawała Austriaczka Eva Ganster, i Ayumi Watase – trzecia w 2001 i 2003 roku. 

W okresie zimowym organizowany był turniej FIS Ladies Grand Prix rozgrywany według tych samych zasad co FSLT. Trzykrotnie zwyciężała Daniela Iraschko (2000, 2001, 2002), Eva Ganster czterokrotnie stawała na podium (2000, 2001, 2003, 2004). Anette Sagen w 2002 roku była druga, a w przedostatniej i ostatniej edycji została sklasyfikowana na pierwszej pozycji. W ostatnich dwóch edycjach na podium stawała także Lindsey Van, trzecia w 2003 roku i druga w 2004. 

Od sierpnia 2003 roku do lutego 2004 roku rozegrano także cykl zawodów Alpen Cup, podobnie jak w poprzednich edycjach (2001/2002, 2002/2003) zwyciężyła Daniela Iraschko, przed Moniką Pogladič i trzecią Evą Ganster.

Klasyfikacja Pucharu Kontynentalnego przed rozpoczęciem turnieju 
Poniżej znajduje się klasyfikacja Pucharu Kontynentalnego w skokach narciarskich przed rozpoczęciem FIS Sommer Ladies Tournee 2004, czyli po przeprowadzeniu dwóch konkursów indywidualnych.

Zasady 
Zasady obowiązujące w FIS Sommer Ladies Tournee są takie same, jak podczas zawodów Pucharu Świata czy Pucharu Kontynentalnego.

Do klasyfikacji generalnej FIS Sommer Ladies Tournee zaliczane były noty punktowe zdobyte przez zawodniczki podczas konkursów.

Skoki oceniane były w taki sam sposób, jak podczas zawodów Pucharu Świata czy Pucharu Kontynentalnego. Za osiągnięcie odległości równej punktowi konstrukcyjnemu zawodniczka otrzymywała 60 punktów. Za każdy dodatkowy metr uzyskiwała dodatkowo 2 punkty, analogicznie za każdy metr poniżej punktu K minus 2 punkty. Ponadto styl skoku i lądowania podlegał ocenie przez pięciu sędziów wybranych przez FIS, którzy mogli przyznać maksymalnie po 20 punktów. Dwie skrajne noty (najwyższa i najniższa) nie wliczane były do noty końcowej.

Skocznie 
Konkursy FIS Sommer Ladies Tournee w 2004 roku przeprowadzone zostały na czterech skoczniach narciarskich – trzech średnich: Laideregg-Schanze w Bischofshofen, Pöhlbachschanze w Pöhli oraz Meinhardus-Schanze w Meinerzhagen oraz normalnej Vogtlandschanze w Klingenthal.

Jury 
Głównymi dyrektorami konkursów w ramach FIS Sommer Ladies Tournee byli kolejno: w pierwszym Gerhard Krab, w drugim Jürgen Thomas, w trzecim konkursie – Günter Beck, a w czwartym i piątym – Manfred Bachmann.

Sędzią technicznym podczas pierwszego konkursu w Bischofshofen był Austriak Johann Pichler, a jego asystentem – Gerhard Wenninger. Podczas drugiego i trzeciego konkursu w Klingenthal i Pöhli sędzią technicznym był Günther Riedel, a jego asystentem – Reinhard Distelmeier. W zawodach na skoczni Meinhardus-Schanzen sędzią technicznym był Heinz Kiehl, a asystował mu Manfred Rink.

W poniższej tabeli znajduje się zestawienie wszystkich sędziów, którzy oceniali styl skoków podczas konkursów FIS Sommer Ladies Tournee 2004 wraz z zajmowanymi przez nich miejscami na wieży sędziowskiej.

Podia

Podium klasyfikacji łącznej

Podia konkursów indywidualnych

Bischofshofen (08.08.2004)

Klingenthal (10.08.2004)

Pöhla (12.08.2004)

Meinerzhagen (15.08.2004)

Podia konkursów drużynowych

Meinerzhagen (14.08.2004)

Przebieg zawodów

Bischofshofen 

Pierwszy z konkursów przeprowadzony w ramach FIS Sommer Ladies Tournee 2004 odbył się na obiekcie średnim w Bischofshofen. Wystartowały w nim czterdzieści cztery zawodniczki. W pierwszej serii dwudziestu zawodniczkom udało się uzyskać odległość równą co najmniej punktowi konstrukcyjnemu, umieszczonemu na 65. metrze. Najdalej skoczyły Monika Pogladič i Eva Ganster (72,5 m), jednocześnie oba te skoki okazały się najdłuższymi w całym konkursie. Drugą odległość serii uzyskała Anette Sagen (72,0 m). Metr gorszy rezultat uzyskała Austriaczka Daniela Iraschko, ale dzięki najlepszym notom za styl została liderką po pierwszej serii. Powyżej 70. metra skoczyła również Tanja Drage.

W serii finałowej dziesięć skoczkiń osiągnęło odległość powyżej punktu konstrukcyjnego. Najdalej w drugiej serii lądowały Anette Sagen, Daniela Iraschko i Lindsey Van, które uzyskały 69 metrów. Podobnie jak w pierwszej serii również Monika Pogladič (68,0 m), Line Jahr (68,0 m), Eva Ganster (67,5 m), Tanja Drage (67,0 m), Abby Hughes (66,5 m), Alissa Johnson (66,5 m), Katie Willis (66,5 m) uzyskały odległości powyżej 65 m. Zwyciężczynią konkursu została Iraschko, z przewagą 2,1 punktu nad Sagen i 3,3 nad Pogladič.

Wyniki zawodów (08.08.2004)

Klingenthal 

Dwa dni po rozpoczynającym FIS Sommer Ladies Tournee 2004 konkursie w Bischofshofen przeprowadzone zostały drugie indywidualne zawody, tym razem na Vogtlandschanze (K-80). W pierwszej serii cztery zawodniczki uzyskały odległość równą lub powyżej punktu konstrukcyjnego. Najdalej skoczyła Amerykanka Lindsey Van, która uzyskała 82 metry, co było wynikiem o cztery metry krótszym niż rekord skoczni. Daniela Iraschko i Eva Ganster uzyskały drugą odległość pierwszej serii (81,5 m), jednak pierwsza z Austriaczek zaliczyła upadek, przez co otrzymała słabsze noty za styl. Po pierwszej serii Ganster dzięki lepszym notom za styl klasyfikowała się na pierwszym miejscu z przewagą 2 punktów nad Van. Trzecia po skoku na odległość 80 metrów, z 6,5 punktową stratą do Austriaczki, była Line Jahr.

W serii finałowej tylko Lindsey Van (80,0 m) udało się uzyskać odległość równą punktowi konstrukcyjnemu. Daniela Iraschko uzyskała drugą odległość drugiej serii, dzięki czemu ósma po pierwszej serii Austriaczka awansowała na piąte miejsce w klasyfikacji łącznej konkursu. Prowadząca po pierwszej serii Eva Ganster, wobec słabszego skoku od Amerykanki (78,5 m), spadła na drugie miejsce w klasyfikacji łącznej konkursu. Piąta po pierwszej serii Anette Sagen uzyskała czwartą notę drugiej serii po skoku o podobnej długości co Ganster, co pozwoliło jej na awans na najniższy stopień podium drugiego konkursu FSLT. Wygrała Van z przewagą 2 punktów nad Ganster i 15,5 nad Sagen.

Podczas pierwszej serii trzy zawodniczki nie ustały swoich skoków, a były to: Austriaczka Daniela Iraschko, Kanadyjka Katie Willis i Norweżka Henriette Smeby.

Ze startu zrezygnowały: Węgierka Borbála Markovics, Austriaczka Verena Pock oraz Słowenki Manja Pograjc i Katja Požun.

Zawodniczki w pierwszej i drugiej serii skakały z szesnastej belki startowej. Podczas zawodów było bezchmurnie, temperatura powietrza w czasie pierwszej kolejki skoków wynosiła 27,0 °C, a w czasie drugiej 24,0 °C.

Wyniki zawodów (10.08.2004)

Pöhla 

Dwa dni po konkursie w Klingenthal przeprowadzony został trzeci indywidualny konkurs FSLT, na Pöhlbachschanze (K-60) w Pöhli. Wystartowały w nim czterdzieści cztery zawodniczki. W pierwszej serii dwóm skoczkiniom udało się uzyskać odległość równą lub powyżej punktu konstrukcyjnego. Były to Austriaczki Eva Ganster (61,0 m) i Daniela Iraschko (60,0 m). Lepsze noty za styl uzyskała Ganster, dzięki czemu uplasowała się na pierwszym miejscu po pierwszej serii, tuż za nią była jej rodaczka. Trzecią odległość serii uzyskała Line Jahr (59,0 m). Po pierwszej serii, plasująca się na trzecim miejscu Norweżka, miała 1,6 punktu straty do Iraschko i 5,3 punktu do Ganster.

W drugiej serii dziewiętnaście skoczkiń osiągnęło odległość co najmniej 55-metrową, natomiast trzy oddały skok co najmniej 60-metrowy. Pierwszą, która tego dokonała, była szósta po pierwszej turze skoków Tanja Drage, która wylądowała dokładnie na punkcie konstrukcyjnym, a pół metra dalej skoczyła jej rodaczka Iraschko. Rezultat ten został poprawiony przez Evę Ganster, która poprawiła jeszcze uzyskaną w pierwszej serii najdłuższą odległość, lądując na 62. metrze, dzięki czemu wygrała konkurs z przewagą 10,5 punktu nad Iraschko oraz wyprzedziła w klasyfikacji generalnej turnieju Amerykankę Van, która w Pöhli była trzecia.

W drugiej serii została zdyskwalifikowana Francuzka Virginie Reynaud.

Wyniki zawodów (12.08.2004)

Meinerzhagen

Pierwszy konkurs (drużynowy) 

Czwartą konkurencją czwartej edycji FIS Sommer Ladies Tournee były zawody drużynowe na skoczni średniej w Meinerzhagen, które odbyły się 14 sierpnia. W konkursie wystartowało czternaście drużyn – dwanaście reprezentacji narodowych i dwie drużyny mieszane. Indywidualnie najlepszy wynik zanotowała reprezentantka Słowenii – Monika Pogladič (241,6 pkt), która uzyskała o 2,1 punktu wyższą notę od Austriaczki Tanji Drage. Trzecią notę uzyskała Daniela Iraschko (238,9 pkt), która wyprzedziła dwie Norweżki Anette Sagen (236,4) i Henriette Smeby (233,7). Siódmą i dziewiątą notę uzyskały pozostałe reprezentantki Austrii Ganster i Seifriedsberger, co pozwoliło na pewną wygraną z ponad 70-punkową przewagą nad Norweżkami. Trzecią lokatę zajęła reprezentacja Stanów Zjednoczonych w składzie: Van, Jahnson, Hughes, Ellis.

W drugiej drużynie słoweńskiej, mieszanym zespole Czech, Kanady i Holandii oraz szóstej drużynie niemieckiej, do konkursu zgłoszone zostały po 3 zawodniczki.

Reprezentacja Niemiec wystawiła do startu sześć, a Słowenia dwa zespoły.

Z konkursu została zdyskwalifikowana Niemka Juliane Seyfarth za nieprzepisową długość nart.

Wyniki zawodów (14.08.2004)

Drugi konkurs (indywidualny) 

Ostatni z konkursów indywidualnych, przeprowadzony w ramach FIS Sommer Ladies Tournee, odbył się na obiekcie średnim w Meinerzhagen. W pierwszej serii konkursowej piętnastu zawodniczkom udało się osiągnąć odległość równą lub powyżej punktu konstrukcyjnego umieszczonego na 62. metrze. Najdalej lądowała Anette Sagen, która skoczyła 67 metrów. Pół metra bliżej lądowała Monika Pogladič, przy czym Słowenka uzyskała o 3,5 punktu lepsze noty za styl niż Norweżka, dzięki czemu wyprzedziła ją pomimo słabszej odległości. Eva Ganster po skoku na 65,5 metra i przy podobnych notach za styl co Pogladič, uplasowała się na tuż za Norweżką, tracąc do niej 0,1 punktu. Po pierwszej serii liderką była Pogladič, na drugim miejscu plasowała się Sagen, a na trzecim Ganster.

Jako pierwsza w serii finałowej notę za skok powyżej 120 punktów uzyskała ósma po pierwszej serii Daniela Iraschko, która skoczyła 68,5 metra, bijąc o pół metra rekord skoczni należący do Anette Sagen. Część ze skaczących po Austriaczce zawodniczek uzyskało słabsze rezultaty, co pozwoliło jej przesunąć się na najniższy stopień podium w konkursie. Nie było wśród nich startującej jako czwartej od końca Lindsey Van, która dzięki 66,5-metrowemu skokowi awansowała na drugie miejsce w klasyfikacji końcowej konkursu. Pół metra lepszy rezultat uzyskała Monika Pogladič, co pozwoliło jej na utrzymanie pozycji po pierwszej serii. Wiceliderka i trzecia zawodniczka po pierwszej serii, Anette Sagen i Eva Ganster, oddały słabsze skoki niż skaczące przed nią zawodniczki, przez co spadły na odpowiednio piąte i czwarte miejsce. Podobnie jak w pierwszej serii, najlepsze noty dostała Słowenka Pogladič i wygrała cały konkurs z 5,9 punktu przewagi nad Van i 7,7 nad Iraschko.

W ramach zawodów rozegrano także mistrzostwa Niemiec w skokach narciarskich. Mistrzynią kraju została Juliane Seyfarth (11. w konkursie), srebrny medal wywalczyła Jenna Mohr (12.), a na najniższym stopniu podium stanęła Kristin Schmidt (15.).

Wyniki zawodów (15.08.2004)

Klasyfikacja generalna turnieju 
Poniżej znajduje się końcowa klasyfikacja FIS Sommer Ladies Tournee 2004, na którą składają się noty z czterech konkursów indywidualnych. Łącznie w tej edycji FIS Sommer Ladies Tournee sklasyfikowanych zostało 58 zawodniczek z jedenastu państw.

Składy reprezentacji 
Poniższa tabela zawiera składy wszystkich jedenastu reprezentacji, które uczestniczyły w FIS Sommer Ladies Tournee 2004. W nawiasie obok nazwy kraju podana została liczba zawodniczek z poszczególnych państw. W tabeli przedstawiono wyniki zajmowane przez zawodniczki we wszystkich konkursach oraz miejsca w poprzedniej edycji turnieju.

Uwagi

Przypisy 

2004
Skoki narciarskie w Austrii
Skoki narciarskie w Niemczech
2004 w sportach zimowych
2004 w Austrii
2004 w Niemczech
Sport w Klingenthal